XVII Wyścig Pokoju – odbył się na trasie Warszawa – Berlin – Praga w dniach 9-24 maja 1964 roku. Do 14-etapowego wyścigu, którego trasa wynosiła 2246 km, wystartowało 90 zawodników z 15 drużyn.

Lista startowa

Wyniki

I etap, (9 maja 1964), dookoła Warszawy (94 km)

II etap, (10 maja 1964), Sochaczew – Łowicz (84 km), jazda drużynowa na czas

III etap, (11 maja 1964), Łódź – Wrocław (200 km)

IV etap, (12 maja 1964), Wrocław – Poznań (174 km)

V etap, (14 maja 1964), Świebodzin – Berlin (164 km)

VI etap, (15 maja 1964), Berlin – Lipsk (193 km)

VII etap, (16 maja 1964), Lipsk – Erfurt (162 km)

VIII etap, (17 maja 1964), Erfurt – Oberhof (45 km), jazda indywidualna na czas

IX etap, (18 maja 1964), Oberhof – Aue (225 km)

X etap, (20 maja 1964), Aue – Karlowe Wary (138 km)

XI etap, (21 maja 1964), Karlowe Wary – Liberec (218 km)

XII etap, (22 maja 1964), Liberec – Pardubice (189 km)

XIII etap, (23 maja 1964), Pardubice – Czeskie Budziejowice (204 km)

XIV etap, (24 maja 1964), Czeskie Budziejowice – Praga (156 km)

Klasyfikacja indywidualna 
Koszulka żółta

Klasyfikacja drużynowa 
Koszulka błękitna.
Na wynik składa się rzeczywista suma czasów – bez bonifikat – trzech pierwszych zawodników drużyny na każdym etapie.

Klasyfikacje dodatkowe

Górska 
Brak koszulki.
O kolejności decyduje suma punktów zgromadzonych na górskich premiach pierwszej i drugiej kategorii.

Najaktywniejszych 
Koszulka fioletowa.
O kolejności decyduje suma punktów zgromadzonych na lotnych i górskich premiach.

Bibliografia 
Tuszyński, B., Wyścig Pokoju 1948-1988, Wydawnictwo Sport i Turystyka, Warszawa 1989, s. 228-232.

Linki zewnętrzne 
Serwis poświęcony Wyścigowi Pokoju 

1964 w Europie
1964 w polskim sporcie
1964